Соревнования по борьбе на летних Азиатских играх 2018, состоявшихся в Индонезии, года проходили с 19 по 22 августа.

Общий медальный зачёт

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 

2018